
A 2012-es túraautó-világbajnokság volt a kilencedik túraautó-világbajnoki szezon. Március 11-én vette kezdetét az olasz nagydíjjal és november 18-án a makaói nagydíjjal fejeződött be. Ezalatt 24 futamot (12 forduló) rendeztek.


Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
Az FIA 2011. december 7-én hozta nyilvánosságra a hivatalos versenynaptárat.

Eredmények

Világbajnokság végeredménye

Pontozási rendszer 
Időmérő

Verseny

Versenyzők 

Megjegyzés
1 2 3 4 5 utalnak a második időmérőn elért helyezésekre, melyet pontokkal jutalmaznak: 5–4–3–2–1.

Gyártók 

Megjegyzés
1 2 3 4 5 utalnak a második időmérőn elért helyezésekre, melyet pontokkal jutalmaznak: 5–4–3–2–1. Minden gyártónál a két leggyorsabb versenyző után jár a pont.

Yokohama bajnokság

Yokohama csapat bajnokság

Jegyzetek

További információk 
 A WTCC hivatalos honlapja

2012